Cuatro de Mayo puede referirse a:

El 4 de mayo, un día del año;
El Movimiento del Cuatro de Mayo, ocurrido en China;
La Plaza del Cuatro de Mayo, en Qingdao;
La Matanza del Cuatro de Mayo, en la Universidad Estatal de Kent.